Barbaro steht für:

 Barbaro, ein italienisches Adelsgeschlecht
 Villa Barbaro, palladianische Villa in Maser (Venetien)

Barbaro ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Barbaro († 1679), Politiker der Republik Venedig
 Clifford Barbaro (* 1948), amerikanischer Jazzmusiker
 Daniele Barbaro (1513–1570); venezianischer Wissenschaftler und Politiker
 Federico Barbaro (1913–1996), italienischer Salesianer Don Boscos, Missionar in Japan, Lehrer, Übersetzer und Essayist
 Francesco Barbaro (1390–1454) venezianischer Humanist und Diplomat
 Giosafat Barbaro (1413–1494), venezianischer Kaufmann und Reisender
 Hermolaus Barbarus (1454–1493), italienischer Humanist
 Hugo Nicolás Barbaro (* 1950), argentinischer Priester, Bischof von San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña
 Luigi Barbaro (* 1957), österreichischer Gastronom
 Marcantonio Barbaro (1518–1595), venezianischer Adliger und Diplomat
 Marco Barbaro (1511–1570), venezianischer Autor
 Monica Barbaro (* 1990), US-amerikanische Schauspielerin
 Nicolò Barbaro (1420–1494) Botschafter Venedigs in Konstantinopel
 Salvatore Barbaro (* 1974), deutscher Politiker (SPD)
 Umberto Barbaro (1902–1959), italienischer Filmtheoretiker, Drehbuchautor und Regisseur